Ericthonius är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av H. Milne Edwards 1830. Ericthonius ingår i familjen Ischyroceridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Ericthonius